Живица може бити:
Живица, насељено место у општини Пожаревац
Живица, насељено место у општини Лучани
Живица, српско женско име, давано је ово име женској деци уз народно веровање да ће такво име омогућити детету да живи што дуже (у тешким временима и у време када су болести харале земљом).
Живица, жива ограда, уређена ограда од зеленог шибља или жбуња (на пример од Шимшира).